Nottetempo – film di Francesco Prisco del 2014
Nottetempo – album di Antonino Spadaccino del 2016
nottetempo – casa editrice italiana
nottetempo – uno degli oggetti magici di Harry Potter